Pięciobój nowoczesny mężczyzn podczas Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 rozegrany został w dniu 21 sierpnia.
Rywalizacja toczyła się na Strzelnicy Pekińskiej (strzelanie), w hali Pekińskie Centrum Szermierki (szermierka), pływalni Narodowe Centrum Sportów Wodnych (pływanie) oraz w Pekińskim Centrum Sportów Olimpijskich (jazda konna i bieg przełajowy).

Format 
Pięciobój nowoczesny łączy ze sobą pięć różnych konkurencji, które są rozgrywane jednego dnia:
 strzelanie
 szermierka szpadą
 pływanie na dystansie 200 m stylem dowolnym
 jazda konna przez przeszkody
 bieg przełajowy na 3000 m

Terminarz 
Wszystkie godziny są podane w czasie pekińskim (UTC+8)

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Pięciobój nowoczesny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008